Não Alimente os Animais é uma banda brasileira de rock e groove criada em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul em 2014. A banda é formada por cinco integrantes: Alexandre Alles (Piano), Luis Alles (guitarra), Felipe Magon (piano), Lucas dos Reis (bateria) e Lucas Chini (contrabaixo).

História

Formação 
Exceto pelos irmãos Alexandre e Luis Fernando, o restante da banda se conheceu durante shows pelos bares da região, onde se apresentavam tocando côvers e fazendo tributos aos clássicos do rock mundial, em diversos projetos paralelos. 
Em 2014, o quinteto decidiu reunir-se com o intuito de criar um novo trabalho de forma completamente independente, unindo as influências e gosto de cada integrante em uma mesma proposta: criar músicas autorais.
Apesar da formação ter acontecido em 2014, a banda apenas estreou para o público no segundo semestre de 2015, e chamou atenção pela sua formação contar com dois teclados. Os instrumentos são tocados simultaneamente em  todas as músicas.

Influências e Estilo 
O estilo musical do grupo tem como fonte de inspiração as décadas de 1960 e 1970, bem como nomes consagrados na história do rock.
A banda evita delimitar-se em um estilo apenas, e os estilos mais identificados em suas composições são o rock anos 70, a psicodelia e o groove.

Produções 
Atualmente a Não Alimente os Animais trabalha na divulgação de seu álbum homônimo, lançado em 2016 e que conta com oito faixas. Destas, apenas uma faixa traz letra em português. Exceto por esta faixa e duas outras: uma com letra em espanhol e uma, instrumental, todo o restante do álbum é composto por letras em língua inglesa.

A banda também planeja trabalhar com a criação de um videoclipe para uma das canções do cd e está se preparando para uma campanha de financiamento coletivo online para criar versões do álbum em vinil.

Lançamentos Não Alimente os Animais 
Reportagem na Folha de Caxias 
Ponto Inicial

Ligações externas 
Site Oficial

Bandas de rock do Brasil
Bandas de rock alternativo do Brasil
Bandas de rock psicodélico
Rock do Rio Grande do Sul
Bandas formadas em 2014